Hans Lindenov er navnet på flere personer:

 Hans Johansen Lindenov til Fovslet (død omkring 1536) – dansk adelsmand
 Hans Johansen Lindenov til Fovslet (død 1568) – dansk lensmand på Silkeborg og søn af ovennævnte
 Hans Johansen Lindenov til Gavnø og Fovslet (død 1596) – dansk lensmand på Silkeborg og søn af ovennævnte
 Hans Johansen Lindenov til Gavnø og Fovslet (1573 – 1642) – dansk rigsråd og søn af ovennævnte
 Hans Christoffersen Lindenov til Aggerborggård og Ørslevkloster – lensmand på Bergenhus
 Hans Hansen Lindenov (kaper) (død 1620) – søn af ovennævnte
 Hans Hansen Lindenov (rigsråd) til Gavnø (1616-1659) – dansk rigsråd.